Ру́уту () — финская фамилия. Известные носители:

 Рууту, Туомо (род. 1983) — финский хоккеист.
 Рууту, Яркко (род. 1975) — финский хоккеист.

См. также 
 Улица Руту